Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Moldaviji.

Povijest
Moldavija je jedna od zemalja gdje se je kršćanstvo proširilo tek u središnjem i kasnom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori 

Moldavija
Religija u Moldaviji